Г (ћириличко)
 Г (слово латинице)
 Грам (g), хиљадити дио килограма, СИ - јединице за тежину.
 -{G (MPAA)}- — Једна од ознака рангирања филмова по систему -{Америчке филмске асоцијације}-